Wolga, een rivier in West-Rusland
Volga (stad) een stad
Volga (automerk), een Russisch automerk
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Volga (Iowa)
Volga (South Dakota)
Volga-Dnepr, een Russische luchtvaartmaatschappij met thuisbasis Oeljanovsk
Air Volga, een Russische luchtvaartmaatschappij met haar thuisbasis in Wolgograd
Volga Atlantic Aviation, een Burundese luchtvrachtmaatschappij